Rock Arsenal — музыкально-информационная радиостанция, вещающая из г. Екатеринбург. Вещает на частоте 104,5 МГц.
Основная тематика эфира — классическая рок-музыка.

Программы 
 «Дом восходящего Солнца» — утреннее шоу в ритме рок-н-ролла
 «Час винила» — рок — альбомы
 «Рок-Календарь» — события, произошедших в прошлом и ставших важными вехами в истории рок-музыки.
 «Rock’n’Talk» — авторская программа Алексея Коршуна
 Рубрика «1000 и 1 песня» — интересные факты, связанные с историей создания песен
 Концертный зал — часовые концерты звёзд рок-н-ролла

Руководство 
 программный директор — Михаил Симаков
 коммерческий директор — Елена Суменкова

Премии 
В 2015 г. Rock Arsenal получил Всероссийскую премию в области радиовещания и признан лучшей рок-радиостанцией страны по версии всероссийской национальной премии RADIO STATION AWARDS 2015.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Rock Arsenal

Региональные коммерческие радиостанции России
Радиостанции на русском языке
Радиостанции Екатеринбурга